Moh kan henvise til:
 Meter over havets overflade.
 Masters of Hardcore (MoH).